Gromada Kamienica steht für folgende ehemalige Verwaltungseinheiten in der Volksrepublik Polen:

 Gromada Kamienica (Powiat Bielski)
 Gromada Kamienica (Powiat Limanowski)
 Gromada Kamienica (Powiat Lubliniecki)
 Gromada Kamienica (Powiat Nyski)
 Gromada Kamienica (Powiat Płoński)